Moss kan syfta på:

 Moss (auktor)

Geografi
 Moss, stad i Viken fylke i Norge
 Moss kommun, kommun i Viken fylke i Norge

 Moss, Argyll and Bute – en ort i Argyll and Bute, Skottland

 Moss, South Yorkshire – en ort och civil parish i Doncaster, South Yorkshire, England
 Moss, Highland – en ort i Highland, Skottland
 Moss, Wales – en ort i Wrexham, Wales

Se även
 Mossor